Fechino ist der Familienname der folgenden Personen:
 Mónica Fechino (* 1967), argentinische Seglerin
 Pierre Fechino oder Pierre Fecchino (1907–?), französischer Fußballspieler